F125, F 125 oder F-125 steht für:
 F125, deutsche Fregatten-Klasse, siehe Baden-Württemberg-Klasse
 HMS Mohawk (F125), britische Fregatte der Tribal-Klasse (Fregatte)
 EMD F125, US-amerikanische Diesellokomotive
 Mercedes-Benz F125!, deutsches Konzeptfahrzeug mit Brennstoffzellen-Elektroantrieb, siehe Konzeptfahrzeuge von Mercedes-Benz
 Kleinschnittger F 125, deutscher Roadster
 Model F 125, italienischer Motorroller von Lambretta
 Honeywell F125, Turbofan-Triebwerk von Honeywell Aerospace

Abkürzung